Декамолибдат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и молибденовой кислоты
с формулой NaMoO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Декамолибдат натрия образует бесцветные кристаллы.

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава NaMoO•n HO, где n = 6, 12, 21 и 22.

Литература 
 

Соединения натрия
натрия